Kitano ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroaki Kitano (* 1961), japanischer Informatiker und Systembiologe
 Makoto Kitano (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Shō Kitano (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Sōta Kitano (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kitano (* 1982), japanischer Fußballtorhüter
 Takayo Kitano (* 1971), japanische Schwimmerin
 Takeshi Kitano (* 1947), japanischer Regisseur und Schauspieler
 Tsuguto Kitano († 2015), japanischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Kitano Tsunetomi (1880–1947), japanischer Maler während der der Taishō- und frühen Shōwa-Zeit 
 Yūshū Kitano (1930–2016), japanischer Ringer